Äspholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Äspholm (Lemland, Åland), 
 Äspholm, Iniö, 
 Äspholm, Korpo, 
 Äspholm, del av Ängholm, Korpo, 
 Äspholm, Nagu,

Sverige 

 Äspholm, Söderköpings kommun, Östergötlands län,

Se även 
 Äspholmen
 Aspholm

Robotskapade Finlandförgreningar